Comitatul Guadalupe se poate referi la unul din următoarele comitate din Statele Unite ale Americii

 Comitatul Guadalupe, Teritoriul Colorado, un comitat al cărui nume a fost schimbat în Comitatul Conejos
respectiv
 Comitatul Guadalupe, statul  -- (Categorie și format)

 Comitatul Guadalupe, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 

 Guadalupe (dezambiguizare)